Herman Melville je američki realistički autor. Rođen je 1819., a umro je 1891. Nakon teškog djetinjstva i mladosti, radio je kao kitolovac, što je kasnije i bila najveća inspiracija za njegovo najpoznatije djelo "Moby Dick". Većina njegovih djela je putopisno-pustolovne tematike. Melville se u današnje vrijeme smatra jednim od najcjenjenijih autora američkog realizma. Zbog svog vlastitog iskustva ploveći morima i vremena što ga je proveo s domorocima otočja Marquesas, njegovi pustolovni romani imaju osobitu uvjerljivost i realističnost.

Najvažnija djela

Romani 
Redburn
Typee 
Bijela jakna
Mardi
Moby dick ili bijeli kit

Pripovijetke 
Billy Bud

Moby Dick 
Moby Dick je neoborivo najvažnije Melvillovo djelo. Fabula romana bavi se kitolovcima i lovom na kitove, no ono što ga čini posebno zanimljiv realistički su njegovi detaljni opisi brodova, opreme, te načina na koji se traže i love kitovi (što je Melville mogao prenijeti zahvaljujući svome iskustvu kao kitolovac). Pripovjedač je Ishmael, učitelj koji odlučuje svoj monotoni život zamijeniti uzbudljivim životom mornara, sprijatelji se s indijancem Queequegom i oni se zajedno ukrcaju na brod čiji je kapetan tajanstveni i poznati kapetan Ahab i kreću u lov na kitove, no vrlo uskoro postaje jasno da kapetana Ahaba ne zanima zapravo lov na kitove, nego samo na jednog koji ga je osakatio, te ga je nazvao "Moby Dick". Kada zapadnu u strašnu oluju, svi predlažu da se vrate, no Ahab ne odustaje. Nalaze velikog bijelog kita kojeg Ahab traži, te on odlazi u čamcu ubiti ga, no kit uništava brod i svi, osim Ishmaela, pogibaju. Još jedna zanimljivost ovog romana je simbolika izuzetno dobro povezana s realističkim opisima života mornara. Drugi realistički postupci ovog djela su karakterizacija izvedena kroz prikaz postupaka likova, radije nego opisivanjem i donekle suzdržan pripovjedač. Tada suvremena kritika nije baš pretjerano cijenila ovaj roman, ali njegova vrijednost je jasno vidljiva danas.

Literatura
Ivan Slamnig: "Svjetska književnost zapadnoga kruga", Zagreb, 1973., Školska knjiga
Milivoj Solar: "Povijest svjetske književnosti", Zagreb, 2003. Golden marketing
Herman Melville: "Moby Dick ili Bijeli Kit", Zagreb, 1954., Kultura